Upalten ist eine geographische Bezeichnung:

 Upalten, Insel im Mauersee, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Upałty, unbewohnte Insel im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Upalten, Dorf im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Upałty (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Klein Upalten